Teresa Morris es una escritora india tuscarora. Es profesora en el instituto de Croatan (Carolina del Norte-EE. UU.) en O-neh-weh-yuh-ka, nombre que recibía en la lengua tuscarora, y donde había fundado el Tuscarora Center. Ha escrito Families of the Neuse: story of two friends.

Enlaces externos 
  Biografía, vía Internet Archive

Escritores en inglés
Artistas amerindios